Dario Mariuzzo – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Giorgio Mariuzzo – sceneggiatore italiano